Мукачевский приборостроительный завод «Мукачевприбор» () — промышленное предприятие в городе Мукачево Закарпатской области Украины.

История 
Завод был создан в 1961 году как специализированное предприятие по выпуску радиоэлектронных приборов сложных конструкций для тепло-, электро- и радиоизмерений, регулирования и автоматизации управления.

В дальнейшем, на заводе были освоены новые технологические процессы (в том числе, электроэрозионная обработка металлов и полимерное покрытие деталей и изделий), внедрена автоматизированная система управления производством и начато производство товаров народного потребления.

С начала 1970-х годов завод взял шефство над городской футбольной командой.

В 1970е - 1980е годы завод входил в число ведущих предприятий города Мукачево. Выпускаемые заводом приборы устанавливались на атомных электростанциях СССР.

После провозглашения независимости Украины завод был преобразован в открытое акционерное общество.

В связи с сокращением государственных заказов в 1990е годы завод освоил серийный выпуск бытовых счётчиков газа.

К началу 2013 года завод «Мукачевприбор» входил в число ведущих промышленных предприятий города Мукачево, основной продукцией завода являлись приборы, измеряющие температуру и счётчики расхода газа.

Примечания

Литература 
 Д. И. Бурма, Л. М. Воинов, А. И. Горшков. Мукачево. Ужгород, 1978.

Мукачево
Предприятия Закарпатской области